Канисай — топоним в России.

 Канисай — железнодорожный разъезд  в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области.
 Канисай — река, протекает в Акбулакском районе Оренбургской области. Координаты 51.010635, 55.883843.
 Канисай — прежнее название населённого пункта 23 км в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области.